Op het toernooi van Wimbledon in 2012 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 25 juni tot en met 7 juli 2012.

De titelverdedigsters waren het Tsjechisch/Sloveense koppel Květa Peschke en Katarina Srebotnik. Zij waren voor deze editie als derde geplaatst.

Het toernooi werd gewonnen door de zussen Serena en Venus Williams door in de finale in twee sets het als zesde geplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká te verslaan. De dames Williams wonnen voor de vijfde keer de dubbelspeltitel op Wimbledon.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2012